Bubenheim est un toponyme allemand pouvant désigner :

Toponyme 
 Bubenheim, commune de l'arrondissement du Mont-Tonnerre en Rhénanie-Palatinat
 Bubenheim, commune de l'arrondissement de Mayence-Bingen en Rhénanie-Palatinat
 Bubenheim, district de la ville de Coblence
 Bubenheim, district de la ville de Treuchtlingen

Autre 
Château de Bubenheim, château de Nörvenich en Rhénanie-du-Nord-Westphalie